Mondlander steht für:

 einen unbemannten Lander für Mondmissionen
 eine bemannte Mondlandefähre